TRK steht für:
 Technische Richtkonzentration
 Technologieregion Karlsruhe
 Trinity Rescue Kit, ein Datenrettungs-Programm
 Tropomyosin-Rezeptor-Kinase

trk steht für:
 Turksprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung